Милевская — женская форма фамилии Милевский. Известные носительницы:
 Милевская, Анна (род. 1931) — польская актриса.
 Милевская, Ксения Владимировна (род. 1990) — белорусская теннисистка.